Пётр Коростелёв:
 Коростелёв, Пётр Гурьевич (1924—2017) — русский живописец, народный художник Российской Федерации.
 Коростелёв, Пётр Иванович (1921—2004) — Герой Советского Союза.